Lucio Casio Longino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Casio Longino (cónsul 107 a. C.).— Cónsul en el año 107 a. C.
 Lucio Casio Longino (cónsul 11).— Cónsul suffectus en el año 11.
 Lucio Casio Longino (cónsul 30).— Cónsul en el año 30. Esposo de Drusila, la hermana de Calígula.
 Lucio Casio Longino (legado).— Legatus en la batalla de Filipos.
 Lucio Casio Longino (pretor).— Pretor en el año 66 a. C.
 Lucio Casio Longino (tribuno de la plebe 104 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 104 a. C.
 Lucio Casio Longino (tribuno de la plebe 44 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 44 a. C.
 Lucio Casio Longino Ravila.— Cónsul en el año 127 a. C.